Ravan je lahko:
 starinski izraz za ravnino (Murska ravan, Bistriška ravan)
 Pasja ravan, hrib (1020, prej 1029 m) v Polhograjskem hribovju z ravnim vrhom
 Četena Ravan, naselje
 Ciganska ravan
 Ravan, naselje na Hrvaškem
 Ravan, nenaseljen otoček pri Šibeniku